Menua (roi) de  810 à 786 av. J.-C.
 Menua II 600-585